Android – humanoidalny robot
 Android – system operacyjny na urządzenia mobilne
 Android-x86 – system operacyjny na komputery PC
 Android SDK – pakiet programistyczny
 Android: Netrunner – gra karciana z 2012
 Android – singel TVXQ